A 2015-ös Ázsia-kupa B csoportjának mérkőzéseit január 10-től 18-ig játszották. A csoportban Üzbegisztán, Szaúd-Arábia, Kína és Észak-Korea szerepelt. A csoportból Kína és Üzbegisztán jutott tovább.

Tabella

Mérkőzések

Üzbegisztán – Észak-Korea

Szaúd-Arábia – Kína

Észak-Korea – Szaúd-Arábia

Kína – Üzbegisztán

Üzbegisztán – Szaúd-Arábia

Kína – Észak-Korea

Jegyzetek

Források 

CB